Luhe ist ein geographischer Name und Namensbestandteil;

Gewässer:
 Kleine Luhe, früherer Name des Gleitsbachs, rechter Zufluss der Luhe (zur Naab) vor Seibertshof, Markt Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Luhe (Ilmenau), linker Zufluss der Ilmenau bei Stöckte, Stadt Winsen (Luhe), Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Luhe (Naab), linker Zufluss der Naab bei Luhe, Markt Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Gebietskörperschaften und Ortsteile:
 Luhe-Wildenau, Markt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Luhe (Luhe-Wildenau), Ortsteil des Marktes Luhe-Wildenau
 Luhe (Nanjing) (六合区), Stadtbezirk von Nanjing, Provinz Jiangsu, Volksrepublik
 Luhe (Shanwei) (陆河县), Kreis der Stadt Shanwei, Provinz Guangdong, Volksrepublik China

Siehe auch:
 Luhe-Linie, Störungslinie im Oberpfälzischen Hügelland
 Luha (Bug), rechter Zufluss des (westlichen) Bug

Siehe auch:
 Lue
 Lühe